Palka peut désigner les personnalités suivantes :
Christian Palka (né en 1949), coureur cycliste et journaliste français
Krystyna Palka (née en 1983), biathlète polonaise
Patrice Palka (né en 1971), père de famille 
Patronyme polonais